Henry (unitat), unitat de la inductància
 Henry (còmic)
 Toponímia:
 Henry (Dakota del Sud)
 Henry (Illinois)
 Henry (Tennessee)
 Henry (Nebraska)
 Chazé-Henry, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Fontaine-Henry, municipi francès al departament de Calvados 
 Lake Henry, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Port Henry, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 St. Henry, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Biografies:
 André Henry (Xhendelesse, 1865 - Froidmont, 1911), ciclista belga 
 Jodie Henry (Brisbane, 1983), nedadora australiana
 Joseph Henry (Albany, 1797 - Washington D.C., 1878), físic estatunidenc
 Ken Henry o Kenneth Henry (Chicago, 1929 - Lake Bluff, 2009), patinador de velocitat sobre gel estatunidenc
 Mark Gordon Henry o Mark Henry (1971), lluitador de wrestling
 Mike Henry (Richmond, Virgínia, 1964), escriptor, productor, actor de veu i còmic estatunidenc 
 O. Henry (1862 – 1910), escriptor mestre del relat breu
 Thierry Henry (Les Ulis, 1977), futbolista francès 
 Thomas Henry (Wrexham, 1736 - Manchester, 1816) farmacèutic i químic anglès, fundador de la Manchester Literary and Philosophical Society i pare de William Henry
 William Henry (Manchester, 1775 - Pendlebury, Lancashire, 1836), químic anglès que descobrí la llei de Henry, 
 Miscel·lània:
 Llei de Henry, llei dels gasos formulada per William Henry el 1803
 Fusell Henry, fusell de palanca de repetició alimentat mitjançant un dipòsit tubular
 Fusell Martini-Henry, sèrie de fusells britànics produïts entre 1871 i 1889
 Henry: retrat d'un assassí en sèrie, pel·lícula estatunidenca de John Mcnaughton estrenada el 1986